Darcy Kuemper (né le  à Saskatoon en Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie 
Kuemper a joué trois saisons en tant que junior avec les Rebels de Red Deer de la Ligue de hockey de l'Ouest. Il est également repêché par le Wild du Minnesota au  lors du sixième tour du repêchage d'entrée dans la LNH 2009. Au cours de sa dernière saison avec les Rebels, en 2010-2011, il joue 62 des 72 matchs de l'équipe en récoltant 45 victoires, une moyenne de 1,86 but encaissé par match et un pourcentage de 93,3 % d'arrêts effectués. Il est ainsi récompensé en remportant le trophée Del-Wilson et le Trophée commémoratif des quatre Broncos. Il fait ses débuts avec l'équipe du Wild, rappelé du club-école des Aeros de Houston, lors de la saison 2012-2013, en remplaçant le gardien Josh Harding, alors atteint d'une sclérose en plaques. La saison suivante, Kuemper revient jouer avec le Wild après les blessures de Harding ainsi que du gardien titulaire Niklas Bäckström.

Il remporte la Coupe Stanley 2022 avec l'Avalanche du Colorado.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2008-2009 || Rebels de Red Deer || LHOu || 55 || 21 || 25 || 8 ||  || 156 || 2,96 || 89,8 || 3 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Rebels de Red Deer || LHOu || 61 || 28 || 23 || 4 ||  || 147 || 2,73 || 90,8 || 3 || 16 || 2 || 0 || 2 || 61 || 6 || 5,9 || 80,6 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || Aeros de Houston || LAH || 4 || 2 || 1 || 0 || 199 || 8 || 2,41 || 88,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Rebels de Red Deer || LHOu || 62 || 45 || 12 || 5 ||  || 114 || 1,86 || 93,3 || 13 || 22 || 7 || 4 || 3 || 403 || 19 || 2,83 || 89,6 || 0 || 4
|-
| 2011-2012 || Aeros de Houston || LAH || 19 || 6 || 6 || 4 ||  || 42 || 2,36 || 92,3 || 1 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Reign d'Ontario || ECHL || 8 || 7 || 1 || 0 || 484 || 14 || 1,74 || 94,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Aeros de Houston || LAH || 21 || 13 || 8 || 0 ||  || 38 || 1,88 || 93,4 || 4 || 0 || 2 || 1 || 1 || 119 || 3 || 1,51 || 95,7 || 1 || 0
|-
| 2012-2013 || Solar Bears d'Orlando || ECHL || 3 || 0 || 2 || 1 || 184 || 8 || 2,61 || 92,9 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Wild du Minnesota || LNH || 6 || 1 || 2 || 0 || 288 || 10 || 2,08 || 91,6 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 73 || 4 || 3,29 || 87,9 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Wild de l'Iowa || LAH || 17 || 7 || 10 || 0 || 997 || 41 || 2,47 || 92,9 || 1 || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Wild du Minnesota || LNH || 26 || 12 || 8 || 4 ||  || 60 || 2,43 || 91,5 || 2 || 0 || 6 || 3 || 1 || 325 || 11 || 2,03 || 91,3 || 1 || 0
|-
| 2014-2015 || Wild du Minnesota || LNH || 31 || 14 || 12 || 2 ||  || 68 || 2,6 || 90,5 || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 23 || 0 || 0 || 100 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Wild de l'Iowa || LAH || 5 || 2 || 3 || 0 || 279 || 15 || 3,22 || 89,1 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Wild du Minnesota || LNH || 21 || 6 || 7 || 5 ||  || 43 || 2,43 || 91,5 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Wild du Minnesota || LNH || 18 || 8 || 5 || 3 ||  || 55 || 3,13 || 90,2 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Kings de Los Angeles || LNH || 19 || 10 || 1 || 3 ||  || 35 || 2,10 || 93,2 || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 10 || 2 || 6 || 2 ||  || 32 || 3,22 || 89,9 || 1 || 0|| - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 55 || 27 || 20 ||8 ||  || 126 || 2,33 || 92,5 || 5 || 14|| - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 29 || 16 || 11 || 2 ||  || 65 || 2,22 || 92,8 || 2 || 6 || 9 || 4 || 5 || 502 || 29 || 3,47 || 91,3 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 27 || 10 || 11 ||3 ||  || 66 || 2,56 || 90,7 || 2 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Avalanche du Colorado  || LNH ||  || 

| 242 || 106 || 83 || 32 ||  || 429 || 2,47 || 91,7 || 20 || 26 || 9 || 3 || 1 || 421 || 15 || 2,13 || 91,1 || 1 || 0

Au niveau international 

|-
| 2018 || align=left| || align=left|Championnat du monde|| 7 || || || 363 || 15 || 2,48 || 86,7 || 1 || || align=left| place
|-
| 2021 || align=left| || align=left| Championnat du monde || 8 || || ||  ||  || 2,17 || 91,6 || 0 || || align=left| Médaille d'or

Références 

Naissance en mai 1990
Naissance à Saskatoon
Joueur international canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Chiefs de Spokane
Joueur des Rebels de Red Deer
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du Reign d'Ontario (ECHL)
Joueur des Solar Bears d'Orlando (ECHL)
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur de l'Avalanche du Colorado